Jequitibaense – abitanti di Alto Jequitibá
Jequitibaense – abitanti di Jequitibá